Râul Mânăstirea se poate referi la:

 Mânăstirea - afluent al râului Gârboveta
 Mânăstirea - afluent al Cernei